|-
| (4701) Милани (Milani) ||  || 6 ноября 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4702) Бероунка (Berounka) || 1987 HW || 23 апреля 1987 || Клеть || А. Мркос
|-
| (4703) Кагосима (Kagoshima) || 1988 BL || 16 января 1988 || Kagoshima || М. Мукаи, М. Такэиси
|-
| (4704) Sheena ||  || 28 января 1988 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (4705) Секки (Secchi) || 1988 CK || 13 февраля 1988 || Сан-Витторе || -
|-
| (4706) Деннисройтер (Dennisreuter) || 1988 DR || 16 февраля 1988 || Кавалур || R. Rajamohan
|-
| (4707) Хрис (Khryses) || 1988 PY || 13 августа 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4708) Полидор (Polydoros) || 1988 RT || 11 сентября 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4709) Энном (Ennomos) ||  || 12 октября 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4710) Уэйд (Wade) ||  || 4 января 1989 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (4711) Кэти (Kathy) || 1989 KD || 31 мая 1989 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (4712) Иваидзуми (Iwaizumi) || 1989 QE || 25 августа 1989 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (4713) Стил (Steel) || 1989 QL || 26 августа 1989 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (4714) Тоёхиро (Toyohiro) || 1989 SH || 29 сентября 1989 || Китами || Т. Фудзии, К. Ватанабэ
|-
|  ||  || 9 октября 1989 || Гэкко || Ё. Осима
|-
| (4716) Юри (Urey) ||  || 30 октября 1989 || Серро-Тололо || Шелте Бас
|-
| (4717) Канэко (Kaneko) || 1989 WX || 20 ноября 1989 || Кани || Ё. Мидзуно, Т. Фурута
|-
| (4718) Араки (Araki) ||  || 13 ноября 1990 || Китами || Т. Фудзии, К. Ватанабэ
|-
| (4719) Бернаби (Burnaby) ||  || 21 ноября 1990 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (4720) Тоттори (Tottori) || 1990 YG || 19 декабря 1990 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (4721) Атауальпа (Atahualpa) || 4239 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (4722) Агелай (Agelaos) || 4271 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (4723) Вольфгангматтиг (Wolfgangmattig) || 1937 TB || 11 октября 1937 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
| (4724) Броккен (Brocken) || 1961 BC || 18 января 1961 || Таутенбург || К. Хофмейстер, J. Schubart
|-
| (4725) Milone || 1975 YE || 31 декабря 1975 || Сан-Хуан || -
|-
| (4726) Federer ||  || 25 сентября 1976 || Гарвард || -
|-
| (4727) Равель (Ravel) ||  || 24 октября 1979 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (4728) Ляпидевский (Lyapidevskij) || 1979 VG || 11 ноября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4729) Михаилмиль (Mikhailmilʹ) ||  || 8 сентября 1980 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (4730) Xingmingzhou || 1980 XZ || 7 декабря 1980 || Нанкин || -
|-
| (4731) Monicagrady ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (4732) Froeschlé || 1981 JG || 3 мая 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4733) ORO ||  || 19 апреля 1982 || Ок-Ридж || -
|-
| (4734) Рамо (Rameau) ||  || 19 октября 1982 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (4735) Гари (Gary) || 1983 AN || 9 января 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4736) Джонвуд (Johnwood) ||  || 13 января 1983 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4737) Киладзе (Kiladze) ||  || 24 августа 1985 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4738) Джимихендрикс (Jimihendrix) ||  || 15 сентября 1985 || Паломар || D. B. Goldstein
|-
| (4739) Tomahrens ||  || 15 октября 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4740) Вениамина (Veniamina) ||  || 22 октября 1985 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (4741) Лесков (Leskov) ||  || 10 ноября 1985 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (4742) Caliumi || 1986 WG || 26 ноября 1986 || Сан-Витторе || -
|-
| (4743) Kikuchi || 1988 DA || 16 февраля 1988 || Китами || Т. Фудзии, К. Ватанабэ
|-
| (4744) Роверето (Rovereto) ||  || 2 сентября 1988 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4745) Nancymarie ||  || 9 июля 1989 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (4746) Дои (Doi) ||  || 9 октября 1989 || Китами || А. Такахаси, К. Ватанабэ
|-
| (4747) Jujo || 1989 WB || 19 ноября 1989 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (4748) Tokiwagozen || 1989 WV || 20 ноября 1989 || Тоёта (город) || К. Судзуки, Т. Урата
|-
| (4749) Ledzeppelin ||  || 22 ноября 1989 || Уэнохара || Н. Кавасато
|-
| (4750) Мукаи (Mukai) ||  || 15 декабря 1990 || Китами || Т. Фудзии, К. Ватанабэ
|-
| (4751) Alicemanning || 1991 BG || 17 января 1991 || Stakenbridge || B. G. W. El servir
|-
| (4752) Мирон (Myron) || 1309 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (4753) Фидий (Phidias) || 4059 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (4754) Панф (Panthoos) || 5010 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (4755) Никки (Nicky) ||  || 6 октября 1931 || Флагстафф || Уильям Томбо
|-
| (4756) Asaramas || 1950 HJ || 21 апреля 1950 || Ла-Плата || -
|-
| (4757) Liselotte || 1973 ST || 19 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (4758) Эрмитаж (Hermitage) ||  || 27 сентября 1978 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (4759) Åretta ||  || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
| (4760) Jia-xiang ||  || 1 апреля 1981 || Гарвард || -
|-
| (4761) Urrutia || 1981 QC || 27 августа 1981 || Ла-Силья || Г.-Э. Шустер
|-
| (4762) Добрыня (Dobrynya) ||  || 16 сентября 1982 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (4763) Райд (Ride) || 1983 BM || 22 января 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4764) Joneberhart || 1983 CC || 11 февраля 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4765) Wasserburg ||  || 5 мая 1986 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4766) Малин (Malin) ||  || 28 марта 1987 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (4767) Сутоку (Sutoku) || 1987 GC || 4 апреля 1987 || Ojima || Ц. Ниидзима, Т. Урата
|-
| (4768) Хартли (Hartley) ||  || 11 августа 1988 || Сайдинг-Спринг || A. J. Noymer
|-
| (4769) Касталия (Castalia) || 1989 PB || 9 августа 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (4770) Лейн (Lane) || 1989 PC || 9 августа 1989 || Паломар || Элеанора Хелин
|-
| (4771) Хаяси (Hayashi) ||  || 7 сентября 1989 || Китами || М. Янай, К. Ватанабэ
|-
| (4772) Фрэнкдрейк (Frankdrake) || 1989 VM || 2 ноября 1989 || Окутама || Ц. Хиоки, Н. Кавасато
|-
| (4773) Хаякава (Hayakawa) || 1989 WF || 17 ноября 1989 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (4774) Хобецу (Hobetsu) ||  || 14 февраля 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (4775) Ганзен (Hansen) || 1927 TC || 3 октября 1927 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
| (4776) Люйи (Luyi) || 1975 VD || 3 ноября 1975 || Гарвард || -
|-
| (4777) Аксёнов (Aksenov) ||  || 24 сентября 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4778) Фусс (Fuss) ||  || 9 октября 1978 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (4779) Whitley || 1978 XQ || 6 декабря 1978 || Паломар || Эдвард Боуэлл, A. Warnock
|-
| (4780) Полина (Polina) ||  || 25 апреля 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4781) Сладкович (Sládkovič) || 1980 TP || 3 октября 1980 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (4782) Жамблу (Gembloux) ||  || 14 октября 1980 || Верхний Прованс || Анри Дебеонь, L. Houziaux
|-
| (4783) Wasson ||  || 12 января 1983 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4784) Samcarin ||  || 28 февраля 1984 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4785) Петров (Petrov) ||  || 17 декабря 1984 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (4786) Татьянина (Tatianina) ||  || 13 августа 1985 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4787) Шульженко (Shulʹzhenko) ||  || 6 сентября 1986 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (4788) Симпсон (Simpson) ||  || 4 октября 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4789) Sprattia ||  || 20 октября 1987 || Climenhaga || Дэвид Бэлэм
|-
| (4790) Петрправец (Petrpravec) || 1988 PP || 9 августа 1988 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (4791) Ифидамант (Iphidamas) ||  || 14 августа 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4792) Ликаон (Lykaon) ||  || 10 сентября 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4793) Слессор (Slessor) ||  || 1 сентября 1988 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4794) Богард (Bogard) ||  || 16 сентября 1988 || Серро-Тололо || Шелте Бас
|-
| (4795) Кихара (Kihara) ||  || 7 февраля 1989 || Китами || А. Такахаси, К. Ватанабэ
|-
| (4796) Lewis || 1989 LU || 3 июня 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (4797) Ако (Ako) || 1989 SJ || 30 сентября 1989 || Minami-Oda || Т. Номура, К. Каваниси
|-
| (4798) Меркатор (Mercator) ||  || 26 сентября 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (4799) Хирасава (Hirasawa) ||  || 8 октября 1989 || Кани (город) || Ё. Мидзуно, Т. Фурута
|-
| (4800) Вевери (Veveri) ||  || 9 октября 1989 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|}